Dunn Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Dunn Township (Minnesota)
 Dunn Township (North Carolina)